Кирингичаро има више значења:

 Кирингичаро (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кирингичаро, Ла Асијенда (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику